Een verhaal van Oscar Wilde: The Canterville Ghost (verhaal)
 Diverse films gebaseerd op dit verhaal, waaronder:
 The Canterville Ghost (1944) van Jules Dassin, met Charles Laughton
 The Canterville Ghost (1974), televisiefilm (60 min.) met David Niven
 The Canterville Ghost (1986) van Paul Bogart, met John Gielgud
 The Canterville Ghost (1996) van Sydney Macartney, met Patrick Stewart
 The Canterville Ghost (1997) van Crispin Reece, met Ian Richardson

Er bestaan meer verfilmingen van Wildes vertelling.